De Slowaakse voetbalclub FK Inter Bratislava speelt sinds 1959 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt FK Inter Bratislava

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1959/60
|Europacup I
|Q
|
|FC Porto
|4-1||2-1 (T)|| 2-0 (U)
| rowspan="2"|5.0
|-
|
|
|1/8
|
|Rangers FC
|4-5||3-4 (U)|| 1-1 (T)
|-
|1960
|Mitropacup
|Groep 2
|
|Tatabányai Bányász
|4-5||1-2 (U)|| 3-3 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1961
|Mitropacup
|Groep 2
|
|Slovan Nitra
|3-4||3-4 (T)||
| rowspan="3"|0.0
|-
|
|
|Groep 2
|
|AC Torino
|4-2||4-2 (U)||
|-
|
|
|Groep 2 (2e)
|
|SV Stickstoff Linz
|8-2||8-2 (T)||
|-
|1968
|Mitropacup
|1/8
|
|Tatabányai Bányász
|8-3||1-3 (U)|| 7-0 (T)
| rowspan="2"|0.0
|-
|
|
|1/4
|
|Rode Ster Belgrado
|3-5||0-3 (U)|| 3-2 (T)
|-
|1969
|Mitropacup
|1/8
|
|Palermo FBC
|3-1||3-0 (T)|| 0-1 (U)
| rowspan="4"|0.0
|-
|
|
|1/4
|
|SK Admira Wien
|3-3 <small>u||2-2 (U)|| 1-1 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|Vasas SC Boedapest
|3-2||2-2 (T)|| 1-0 (U)
|-
|
|
|F
|
|Sklo Union Teplice
|4-1||4-1 (T)|| 0-0 (U)
|-
|1970
|Mitropacup
|1/8
|
|First Vienna
|6-1||6-1 (T)|| teruggetr.
| rowspan="4"|0.0
|-
|
|
|1/4
|
|FC Wacker Innsbruck
|3-1||3-0 (U)|| 0-1 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|Honvéd Boedapest
|3-1||1-0 (U)|| 2-1 (T)
|-
|
|
|F
|
|Vasas SC Boedapest
|3-5||2-1 (T)|| 1-4 (U)
|-
|1975/76
|UEFA Cup
|1R
|
|Real Zaragoza
|8-2||5-0 (T)|| 3-2 (U)
| rowspan="3"|8.0
|-
|
|
|2R
|
|AEK Athene
|3-3 <small>u||2-0 (T)|| 1-3 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|Stal Mielec
|1-2||1-0 (T)|| 0-2 (U)
|-
|1977/78
|UEFA Cup
|1R
|
|SK Rapid Wien
|3-1||0-1 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|2R
|
|Grasshopper-Club Zürich
|2-5||1-0 (T)|| 1-5 (U)
|-
|1983/84
|UEFA Cup
|1R
|
|Rabat Ajax
|16-0||10-0 (U)|| 6-0 (T)
| rowspan="2"|6.0
|-
|
|
|2R
|
|Radnicki Nis
|3-6||0-4 (U)|| 3-2 (T)
|-
|1984/85
|Europacup II
|1R
|
|Kuusysi Lahti
|2-1||2-1 (T)|| 0-0 (U)
| rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|1/8
|
|Everton FC
|0-4||0-1 (T)|| 0-3 (U)
|-
|1988/89
|Europacup II
|1R
|
|CFKA Sredets Sofia
|2-8||2-3 (T)|| 0-5 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1990/91
|UEFA Cup
|1R
|
|Avenir Beggen
|6-2||1-2 (U)|| 5-0 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|2R
|
|1. FC Köln
|1-2||1-0 (U)|| 0-2 (T)
|-
|1994/95
|UEFA Cup
|Q
|
|MyPa
|1-3||0-3 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1995/96
|Europacup II
|Q
|
|Valletta FC
|5-2||0-0 (U)|| 5-2 (T)
| rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|1R
|
|Real Zaragoza
|1-5||0-2 (T)|| 1-3 (U)
|-
|1998/99
|UEFA Cup
|1Q
|
|SK Tirana
|4-0||2-0 (T)|| 2-0 (U)
| rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|2Q
|
|SK Slavia Praag
|2-4||0-4 (U)|| 2-0 (T)
|-
|1999/00
|UEFA Cup
|Q
|
|KS Bylis Ballsh
|5-1||3-1 (T)|| 2-0 (U)
| rowspan="3"|6.0
|-
|
|
|1R
|
|SK Rapid Wien
|3-1||1-0 (T)|| 2-1 (U)
|-
|
|
|2R
|
|FC Nantes
|0-7||0-3 (T)|| 0-4 (U)
|-
|2000/01
|Champions League
|2Q
|
|FC Haka Valkeakoski
|1-0||0-0 (U)|| 1-0 nv (T)
| rowspan="4"|5.5
|-
|
|
|3Q
|
|Olympique Lyonnais
|2-4||1-2 (T)|| 1-2 U)
|-
|2000/01
|UEFA Cup
|1R
|
|Roda JC
|4-1||2-0 (U)|| 2-1 (T)
|-
|
|
|2R
|
|Lokomotiv Moskou
|1-3||0-1 (U)|| 1-2 (T)
|-
|2001/02
|Champions League
|2Q
|
|Slavia Mozyr
|2-0||1-0 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="3"|4.5
|-
|
|
|3Q
|
|Rosenborg BK
|3-7||3-3 (T)|| 0-4 (U)
|-
|2001/02
|UEFA Cup
|1R
|
|Litex Lovetsj
|1-3||1-0 (T)|| 0-3 (U)
|}

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 54.0

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Slowakije
 Deelnemers UEFA-toernooien Tsjecho-Slowakije
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FK Inter Bratislava
FK Inter Bratislava